Munding ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Munding (1903–1976), deutscher Kunstmaler
 Emmanuel Munding (1882–1960), deutscher Benediktiner
 Heinz Munding (1923–2004), deutscher Altphilologe und Fachdidaktiker
 Ildefons Munding (1876–1945), deutscher Benediktiner
 Marco Munding (* 1962), deutscher Rennfahrer
 Max Munding (* 1949), deutscher Verwaltungsjurist
 Michael Munding (* 1959), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Mundingen